Les mots radiosus, radiosa et radiosum sont trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifant « rayonnant » .

En taxonomie, les mots radiosus, radiosa et radiosum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer certaines espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : radiosus, radiosa, radiosum.

Notes et références 

Épithète spécifique